Thorwald  ist der Name folgender Personen:

 ein männlicher Vorname, siehe Thorwald (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

 Jürgen Thorwald, Pseudonym für Heinz Bongartz (1915–2006), deutscher Schriftsteller und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Thorward

en:Thorvald
fr:Thorvald
ru:Торвальд